Landkreis Wittmund
 Wittmund (gemeente)